Lilla Ålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ålsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Lilla Ålsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (25,3 ha)

Se även
Ålsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn